Avoine kan syfta på:

 Avoine, Indre-et-Loire, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire
 Avoine, Orne, fransk kommun i departementet Orne